Ross River ist der Name folgender Flüsse:

 Ross River (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory, Australien
 Ross River (Queensland), Fluss zum Korallenmeer, Australien
 Ross River (Pelly River), Nebenfluss des Pelly River, Kanada

Ross River ist der Name folgender Orte:
 Ross River (Yukon) in Kanada